Ursachi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Ursachi (n. 1934), arheolog și cercetător științific român.
 Mihai Ursachi (1941–2004), poet și traducător român.
 Igor Ursachi (n. 1962), fotbalist și antrenor de fotbal moldovean.

 Dumitru Ursachi (?), general moldovean.

Vezi și
 Ursache